Семы́кин — русская фамилия. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии

Носители фамилии 
 Семыкин, Василий Романович (1889—1980) — проходчик шахты № 1-2 комбината «Кузбассуголь», Герой Социалистического Труда.
 Семыкин, Владимир Анатольевич (род. 1955) — ректор Курской государственной сельскохозяйственной академии им. проф. И. И. Иванова, доктор сельскохозяйственных наук, профессор.
 Семыкин, Иван Иванович (1931—1981) — Герой Социалистического Труда.
 Семыкин, Илья Афанасьевич (1906—1974) — полный кавалер ордена Славы.
 Семыкин, Константин Иосифович — советский легкоатлет, рекордсмен СССР в прыжках в длину.

Семыкина

 Семыкина, Анастасия Михайловна (род. 1976) — американский экономист
 Семыкина, Людмила Николаевна (1924—2021) — советская и украинская художница.
 Семыкина, Татьяна Георгиевна (род. 1973) — украинская гребчиха-байдарочница.

Примечания